Натуральне число 1989
 1989 рік до нашої ери
 1989 рік нашої ери